Jan Mikołaj Kossowski (1888–1940) – rotmistrz Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Jan Karol Kossowski (ur. 1898) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych, oficer KRU Warszawa Powiat
 Jan Kossowski (1898–1958) – architekt i budowniczy